est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique ou ACC, numéro CAS 
 acide azétidine-2-carboxylique ou Aze, numéro CAS , racémique
acide L-azétidine-2-carboxylique ou acide (2S)-azétidine-2-carboxylique, numéro CAS 
acide D-azétidine-2-carboxylique ou acide (2R)-azétidine-2-carboxylique, numéro CAS